Albert Schweitzer Stiftung ist der Name folgender Stiftungen:

 Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, Tierschutz- und Tierrechtsorganisation
 Albert Schweitzer Stiftung – Wohnen & Betreuen, Unterstützung von Menschen mit Pflegebedarf